KUOL steht für:
 KUOL (FM), englischsprachige US-amerikanische Radiostation
 KUOL (AM), ehemalige spanischsprachige US-amerikanische Radiostation

Abkürzung